Diego Abal (1971-), un arbitre argentin de football ;
 Fernando Abal Medina (1947–1970), un militant argentin, fondateur des Montoneros, un groupe péroniste de gauche, catholique et nationaliste ;
 Sam Abal, un homme politique papou-néo-guinéen.

ABAL est un sigle qui peut désigner :
 ABAL (Advanced Business Application Language), un langage de programmation.